Umari, città del Brasile
 Umari, città del Perù
 Umari, fiume del Brasile